Paul Joannides ist der Name folgender Personen:

* Paul Joannides (Kunsthistoriker) (* 1945), britischer Kunsthistoriker
 Paul Joannides (Psychoanalytiker), US-amerikanischer Psychoanalytiker